Lombardi steht für:
 Lombardi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lombardi, kurz für die Verdi-Oper „I Lombardi alla prima crociata (Die Lombarden auf dem ersten Kreuzzug)“
 Vince Lombardi Trophy, Pokal der NFL
 Lombardi (Theaterstück), US-amerikanisches Theaterstück aus dem Jahr 2010
 Francis Lombardi, ehemaliger italienischer Automobil- und Karosseriehersteller

Siehe auch:
 Lombarden (Bankiers), italienische Bankiers im 13. und 14. Jahrhundert
 William Lombardy (1937–2017), US-amerikanischer Schachspieler
 Lombardei